Улица Фру́нзе — улица в центральной исторической части Таганрога.

География 
Улица Фрунзе начинается от Украинского переулка, заканчивается за переулком 1-й Бульварный. Протяжённость 3590 м. Нумерация домов ведётся от Украинского переулка. Трамвайные пути проложены по участку улицы от площади Восстания до пер. Тургеневский.

История 
До 1866 года называлась Католической, в честь построенного в 1810 году католического собора Пресвятой Троицы (Фрунзе, 58). С 1866 по 1923 год улица называлась Николаевской, в память цесаревича Николая Александровича Романова, который в августе 1863 года, за полтора года до своей смерти, посетил Таганрог. В 1923 году улица была переименована в честь Л. Д. Троцкого — революционера, соратника Ленина, ставшего позднее идеологическим противником Сталина и «врагом народа». С 1927 года улица носит имя военного, партийного и государственного деятеля М. В. Фрунзе. Любопытная деталь: ни Михаил Фрунзе, ни Лев Троцкий с Таганрогом никак не связаны.

Здания 

 Родительский дом актрисы Фаины Раневской — ул. Фрунзе, 10 (Николаевская ул., 12);
 Таганрогский институт управления и экономики (Юридический факультет) — ул. Фрунзе, 16;
 Дом Караспасова (памятник архитектуры) — ул. Фрунзе, 18;
 Дом Рафаиловича (памятник архитектуры) — ул. Фрунзе, 20;
 Дом Дросси (памятник архитектуры) — ул. Фрунзе, 22;
 Дом Древицкого (памятник архитектуры) — ул. Фрунзе, 23. Разрушен в 2002 году;
 Дом Рабинович (памятник архитектуры) — ул. Фрунзе, 24.
 Дом Апостолопуло (памятник архитектуры) — ул. Фрунзе, 26.
 Дом Шимановского — ул. Фрунзе, 31.
 Областная физиотерапевтическая больница (Водолечебница Гордона) — ул. Фрунзе, 37;
 Таганрогский Главпочтамт — ул. Фрунзе, 38;
 Средняя школа № 10 — ул. Фрунзе, 40;
 Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) — ул. Фрунзе, 41;
 Дом «Молодых специалистов» — ул. Фрунзе, 43;
 Дом актёра — ул. Фрунзе, 55;
 Центральная городская детская библиотека им. Горького — ул. Фрунзе 58;
 Дом Руссо — ул. Фрунзе, 65.
 Музей Градостроительства и быта — ул. Фрунзе, 80.
 Лютеранская церковь. Разрушена в 1923 году.

Памятники 

 Памятник Ф. Г. Раневской — ул. Фрунзе, 10 (ранее — ул. Николаевская, 12);
 Скульптурная композиция «Меркурий» — у центрального входа в рынок «Радуга».

Источники 

Улицы Фрунзе
Улицы Таганрога